

Codici 
 vah – codice ISO 639-3 della lingua varhadi-nagpuri
 VAH – designazione degli squadroni della US Navy per Heavy Attack Squadron, 1955-1971

Geografia 
 Váh – fiume della Slovacchia
 Vach – anche traslitterato come Vah, fiume della Russia

Persone 
 Frederick Vah – ex calciatore liberiano